

Geografia
 Coney Island – penisola e quartiere situato nella zona meridionale della circoscrizione di New York, Stati Uniti d'America
 Coney Island – villaggio del Missouri, Stati Uniti d'America
 Coney Island  – isola della contea di Sligo, Irlanda

Cinema 
 Coney Island – documentario del 1905 diretto da Edwin S. Porter
 Coney Island – documentario del 1913 prodotto dalla Kalem Company
 Coney Island – cortometraggio del 1917 di Roscoe 'Fatty' Arbuckle (non accreditato)
 Coney Island – film del 1928 diretto da Ralph Ince
 L'isola delle sirene (Coney Island) – film del 1943 diretto da Walter Lang

Musica 
 Coney Island – traccia dell'album Cattive abitudini dei Massimo Volume del 2010
 Coney Island – traccia dell'album The Photo Album dei Death Cab for Cutie del 2011
 Coney Island – singolo di Taylor Swift del 2021